Confine è una  curazia (frazione) della Repubblica di San Marino, appartenente al castello di Chiesanuova.

Storia

Geografia fisica
La frazione si trova nella parte orientale del suo castello, al confine con l'Italia (da cui il nome) ed il comune di San Leo.

Voci correlate 
 Chiesanuova (San Marino)
 Caladino
 Galavotto
 Molarini
 Poggio Casalino
 Poggio Chiesanuova
 Teglio (San Marino)

Curazie dei castelli di San Marino